A competição de perseguição feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 foi disputada no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha, em 11 de fevereiro de 2014.

Medalhistas

Resultados 
A ordem de saída das atletas foi determinada pelo desempenho de cada atleta na prova de velocidade.

Velocidade feminino